Ochyrotica är ett släkte av fjärilar. Ochyrotica ingår i familjen fjädermott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjädermott
Ochyrotica